Марк Ноулз и Макс Мирни су у финалу победили Алекса О’Брајена и Џареда Палмера са 6:3, 6:4. О’Брајен и Палмер су бранили титулу.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2000."

Отворено првенство Катара у тенису 2000.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови